Андреаш је архаични облик имена Андрија, може бити и:
Андреаш, средњовековни манастир у републици Македонији